Abara steht für:

 Abara (Göttin), hethitische Gottheit
 Abara (Kit), Fluss im Südsudan, fließt über den Kit in den Bahr al-Jabal
 Abara (Manga), Seinen-Manga von Tsutomu Nihei
 Abara, in den griechischen Quellen genannte Name von Aloara von Capua
 Abara, ungarischer Name der ost-slowakischen Gemeinde Oborín